Poxleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Poxleitner (1898–1964), deutscher Politiker (NSDAP)
 Josef Poxleitner (* 1948), deutscher Beamter
 Lights Poxleitner (* 1987), kanadische Musikerin